Charles Dallara (?-), banquier américain.
 Gian Paolo Dallara (1936-), homme d'affaires et ingénieur automobile italien.

Pseudonyme 

 Tony Dallara (1936-), chanteur, acteur et personnalité de télévision italien.

Divers 
 Dallara Automobili est un constructeur italien de voitures de course fondé par Gian Paolo Dallara.